Die beiden Schwestern steht für:

 Die beiden Schwestern (Busch), Gedicht von Wilhelm Busch 
 Die beiden Schwestern (Dehmel), Gedicht von Richard Dehmel 

Filme:
 Die beiden Schwestern (1909) (Originaltitel Le due sorelle), italienischer Stummfilm 
 Die beiden Schwestern (1914), deutscher Stummfilm
 Die beiden Schwestern (1943), deutscher Spielfilm von Erich Waschneck 

Siehe auch:
 Zwei Schwestern